Хайнц Хайнен (; 14 сентября 1941, Сен-Вит, Бельгия — 21 июня 2013, Трир, Германия) — немецкий историк-антиковед, редактор журнала «Historia», профессор.

Биография 
Первоначально учился в Сен-Витской Народной школе, а потом в Епископальном училище, где изучал древние классические языки. С 1959 по 1963 годы проходил учёбу в Лёвенском университете. В этот период всё внимание было устремлено на изучение древней истории, греческого и латинского языков. В 1964—1965 годах завершил получение высшего образования в Тюбингенском университете. Под научным руководством Г. Бенгтсона была подготовлена первая диссертация на PhD под названием «Рим и Египет с 51 до 47 г. до Р. Х.» (издана 1966 года). Также был учеником профессора . К тому времени он знал французский и русский языки, помимо классических. В 1966—1968 годах прошёл военную службу.

В 1968 году стал сотрудником Мюнхенского университета под руководством Г. Бенгтсона. А в 1970 году прошёл через хабилитацию с работой «Исследования по эллинистической истории III в. до Р. Х.: к истории Птолемея Керавна и Хремонидовой войны» (была опубликована в 1972 году). Затем целый год он находился в должности экстраординарного профессора в университете Саарбрюкена. После чего с 1971 года окончательно перешёл в Трирский университет и занимал там должность ординарного профессора по древней истории до 2006 года. С 1974 по 1975 год возглавлял III факультет (по истории) в этом же университете. С 1972 года входил в Комиссию по древней истории Академии наук в Майнце, а впоследствии в 1998 году был избран действительным членом Академии наук и литературы в Майнце. Также был членом Академии наук в Гёттингене, членом-корреспондентом Германского археологического института, иностранным членом Королевской Фламандской академии наук и искусств Бельгии, почётным членом Института великого герцога в Люксембурге, членом Российской ассоциации антиковедов.

После ухода Г. Бенгтсона с должности, он на протяжении 1971—2003 годов работал редактором центрального немецкого антиковедческого журнала «Historia». В 70-е годы способствовал появлению центра египтологии в Трирском университете. Занимался изучением истории северогерманских земель в античный период. Результатом этих научных исследований были изданные две монографии — «Трир и область треверов в римское время» (1985) и «Раннехристианский Трир: от начала до переселения народов» (1996). Его интересовала также тема истории Северного Причерноморья в античное время, в том числе русскоязычная историография античности. Как переводчик и редактор способствовал изданию на немецком языке работ М. И. Ростовцева «Скифия и Боспор» (1993) и Ю. Г. Виноградова «Понтийские исследования: малые статьи по истории и эпиграфике Причерноморья» (1997). В 2006 году вышла монография «Древность у края степей: Северное Причерноморье как исследовательская задача». Оставил после себя около 300 научных работ. Его учениками были египтологи , Д. Шефер и другие.

После продолжительной болезни (с 2010 года) умер в Трире в 2013 году. Был похоронен в Сен-Вите в Бельгии.

Семья 
 Жена Мария-Луиза.
 Сын Герд.

Избранные труды

Книги 
 Heinen H. Antike am Rande der Steppe: der nördliche Schwarzmeerraum als Forschungsaufgabe. — Stuttgart: F. Steiner Verlag, 2006. — 91 s.
 Heinen H. Frühchristliches Trier: von den Anfängen bis zur Völkerwanderung. — Trier: Paulinus, 1996. — 304 s.
 Heinen H. Geschichte des Hellenismus. Von Alexander bis Kleopatra. — München: C. H. Beck Verlag, 2003. — 128 s.
 Heinen H. Rom und Ägypten von 51 bis 47 v. Chr.: Untersuchungen zur Regierungszeit der 7. Kleopatra und des 13. Ptolemäers, Diss. — Tübingen: Präzis, 1966. — 205 s.
 Heinen H. Trier und das Trevererland in römischer Zeit. — Trier: Spee-Verlag, 1985. — 468 s.
 Heinen H. Untersuchungen zur hellenistischen Geschichte des 3. Jahrhunderts v. Chr.: Zur Geschichte der Zeit des Ptolemaios Keraunos und zum Chremonideischen Krieg. — Stuttgart: F. Steiner Verlag, 1972. — 229 s.

Статьи 
 Хайнен Х. Расцвет и упадок советских исследований о рабстве: очерк о взаимосвязи политики и науки // Вестник древней истории. — 2014. — № 4. — С. 143—178.
 Хайнен Х. Эллинистический Египет в трудах М. И. Ростовцева // Вестник древней истории. — 1992. — № 2. — С. 163—179.
 Heinen H. Rome et le Bosphore: notes épigraphiques // Cahiers du Centre Gustave Glotz. — 1996. — Vol. 7, № 1. — P. 81—101.
 Heinen H. Zur Tendenz der Caracalla-Vita in der Historia Augusta // Chiron. — 1971. — № 1. — S. 421—435.
 Heinen H. Zwei Briefe des bosporanischen Konigs Aspurgos (AE 1994, 1538) // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. — 1999. — Band 124. — P. 133—142 (рус. пер.: Хайнен X. Два письма боспорского царя Аспурга (АЕ 1994, 1538) // Международные отношения и дипломатия в античности. — Казань, 2000. — С. 278—291).

Переводы 
 Rostowzew M. Skythien und der Bosporus. — Stuttgart: F. Steiner Verlag, 1993. — Band II. Wiederentdeckte Kapitel und Verwandtes. — 623 s.
 Vinogradov J. G. Pontische Studien. Kleine Schriften zur Geschichte und Epigraphik des Schwarzmeerraumes. — Mainz: Philipp von Zabern, 1997. — 703 s.

Литература 
 Ладынин И. А. Памяти Хайнца Хайнена (1941—2013) // Древнейшие государства Восточной Европы. 2012: Проблемы эллинизма и образования Боспорского царства. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2014. — С. 3—11.
 Памяти Хайнца Хайнена (1941—2013) // Вестник древней истории. — 2014. — № 1. — С. 230.
 Подосинов А. В. In memoriam // Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. — М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2013. — Т. VII. — С. 6.
 Фролов Э. Д. К 65-летию профессора Трирского университета Хайнца Хайнена // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. — СПб., 2006. — Вып 5. — С. 551—554.
 Annequin J. Heinz Heinen (1941—2013) // Dialogues d’histoire ancienne. — 2013. — Vol. 39, № 2. — P. 9.
 Pfeiffer S. Heinz Heinen (1941—2013) // Historia. — 2013. — Band 62, Heft 4. — S. 387—389.
 Schmitz W.  Nachruf auf Heinz Heinen // Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. — 2013. — Jahrbuch 64. — S. 89—93.

Историки Германии
Антиковеды Германии
Переводчики Германии
Преподаватели Трирского университета
Переводчики с русского языка
Члены Академии наук и литературы в Майнце
Члены Гёттингенской академии наук